Thyrostroma — рід грибів родини Botryosphaeriaceae. Назва вперше опублікована 1911 року.

Класифікація 
До роду Thyrostroma відносять 22 види:

Примітки

Джерела 

 Höhnel, F. von. 1911. Fragmente zur Mykologie. XIII Mitteilung (Nr. 642 bis 718). Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Math.-naturw. Klasse Abt. I. 120:379-484 - P.472

Роди грибів